

Geografia

Italia 
 Muggiò – comune nella provincia di Monza e Brianza (Lombardia)
 Muggiò – quartiere di Como, comune nella provincia di Como (Lombardia)

Svizzera 
 Muggio – ex comune ora frazione di Breggia, comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)
 Valle di Muggio – valle nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)